Saint-Pantaléon (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Pantaléon (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Zobacz też:
 Sankt Pantaleon